Вла́сово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Власово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Брянская область
 Власово — деревня в Трубчевском районе.

 Вологодская область
 Власово — деревня в Нижнешарденгском сельском поселении Великоустюгского района.
 Власово — деревня в Самотовинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Власово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Власово — деревня в Кирилловском районе, Липовское сельское поселение
 Власово — деревня в Кирилловском районе, Николоторжское сельское поселение
 Власово — деревня в Сокольском районе

 Костромская область
 Власово — деревня в Буйском районе.
 Власово — деревня в Нерехтском районе.

 Липецкая область
 Власово — село в Измалковском районе.

 Москва
 Власово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.

 Московская область
 Власово — деревня в Лотошинском районе.
 Власово — деревня в Можайском районе (сельское поселение Борисовское).
 Власово — деревня в Можайском районе (городское поселение Уваровка).
 Власово — деревня в Одинцовском районе.
 Власово — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Власово — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Власово — деревня в Раменском районе.
 Власово — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Власово — село в Шатурском районе.
 Власово — железнодорожная платформа.

 Новгородская область
 Власово — деревня в Марёвском муниципальном районе.
 Власово — деревня в Поддорском районе.

 Орловская область
 Власово — деревня в Мценском районе.

 Пермский край
 Власово — деревня в Верещагинском районе.

 Псковская область
 Власово — деревня в Опочецком районе.
 Власово — деревня в Пушкиногорском районе, МО Пушкиногорье.

 Рязанская область
 Власово — село в Ермишинском районе.

 Смоленская область
 Власово — деревня в Тёмкинском районе.

 Тверская область
 Власово — деревня в Ржевском районе.
 Власово — деревня в Сонковском районе.
 Власово — деревня в Удомельском районе.

 Ярославская область
 Власово — деревня в Большесельском районе.
 Власово — деревня в Даниловском районе.
 Власово — деревня в Некоузском районе.
 Якутия
 Власово — бывший рабочий посёлок в Усть-Янском улусе.

См. также 
 Власово-Буртовка